Сомме́тт-Оку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 45 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 159,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сомметт-Окур на сайті французького Національного інституту географії
 Сомметт-Окур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сомметт-Окур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сомметт-Окур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомметт-Окур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена